Le pita ou pain pita est un pain rond traditionnel de Méditerranée orientale contenant de la levure.
 La fibre végétale "pita" (pite en français) est tirée d'une variété d'agave.
 Pita est une préfecture de République de Guinée, située dans le Fouta-Djalon en Moyenne-Guinée.
 Pita, prononciation japonaise de Peter en hommage au personnage fictif Peter Pan, est le nom d'un célèbre artiste de cabaret transformiste et acteur japonais ayant notamment joué le rôle du bouffon Kyomi dans le film Ran, sous la direction de Akira Kurosawa.
 Pita est le nom de scène de Peter Rehberg (1968-2021), compositeur de musique électronique anglais.
 Pita est le surnom d'Edvaldo Oliveira Chaves, un footballeur international brésilien.
 Cristian Pita (1995-), est un coureur cycliste équatorien.
 Félix Pita Rodríguez (1909-1990), est un écrivain cubain.
 N. Pita pseudonyme du compositeur français Gustave Pessard (1846-1932).